John Smith est un nom fréquemment utilisé comme pseudonyme dans les pays anglophones. C'est aussi le nom de baptême de plusieurs personnalités.

Personnalités 

 John Smith of Jamestown (1580-1631), soldat, navigateur et auteur anglais ;
John Smith (1618-1652), philosophe et théologien anglais ;
 John Smith (1652-1742), graveur britannique ;
 John Smith (1655 ou 1656-1723), chancelier de l'Échiquier anglais ;
 John Smith (1735-1824), l'un des deux premiers sénateurs de l'État de l'Ohio ;
 John Smith (1780-1815), un officier de marine de l'United States Navy ;
 John Smith (1781-1852), architecte écossais ;
 John Smith (1781-1855), marchand d'art, auteur d'un Catalogue raisonné ;
 John Smith (1798-1888), botaniste spécialisé dans les fougères ;
 John Lawrence Smith (1818-1883), chimiste américain ;
 John Smith (ca. 1822-1922), chef amérindien ;
 John Valentine Smith (1824-1895), homme politique néo-zélandais ;
 John Smith (1855-1937), ancien footballeur international écossais ;
 John Smith (1894-1977), homme politique canadien en Ontario ;
 John Smith (1899-?), rameur canadien ;
 John Berryman (1914-1972), poète américain ;
 John Edward Smith, dit Ted Smith (1914-1993), joueur et entraîneur de football anglais ;
 John Smith (1926-), joueur de rugby à XV international anglais ;
 John Smith (1926-), joueur de rugby à XV international irlandais ;
 John Smith (1930-), homme politique britannique ;
 John Smith (1931-1995), acteur américain ;
 John Maynard Smith (1938-1994), biologiste britannique ;
 John Smith (1938-1994), leader du parti travailliste britannique ;
 John Smith (1950-), entraîneur (athlétisme américain) ;
  (1952-), réalisateur anglais ;
 John Smith (1965-), lutteur américain ;
 John Smith (1967-), scénariste britannique de bandes dessinées, notamment pour le magazine 2000 AD ;
 John Smith (1982-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 John Smith (1990-), rameur sud-africain ;
 John Smith, auteur-compositeur-interprète anglais.

Titre 

 , film américain de J. Barney Sherry réalisé en 1922.

Pseudonyme 

 Johnny Smith (1922-2013) est un guitariste de jazz.
John Smith est le pseudonyme qu'utilise le Docteur quand il est sous couverture.